Валерий (Valerius) e:

 Мъжко име, женската форма е Валерия
 Валерии, римска фамилия

Личности:
 Валерий Максим, латински писател по времето на император Тиберий
 Валерий Валент, римски император от декември 316 до 1 март 317.
 Валерий Максим, римски политик по времето на император Константин I Велики
 Валерий (консул 521 г.)
 Валерий Брюсов, руски поет